

Biografia 
Era una figlia minore di Valdemaro I di Danimarca e Sofia di Minsk. Nel 1210 sposò re Erik X di Svezia come parte della riconciliazione tra i due paesi, divenendo così regina consorte fino alla morte del marito nel 1216. Dopo aver partorito l'ultimo figlio Erik rientrò in Danimarca, dove morì alcuni anni più tardi.

Richeza ed Erik ebbero tre figli:
Ingeborg (?-1254), sposata a Birger Magnusson e dalla quale discesero i successivi re di Svezia;
Sofia (?-1241);
Erik (1216-1250), re di Svezia.

Note

Altri progetti 

Sovrani del XIII secolo
Coniugi dei re di Svezia